Ваха́н Геворгя́н (, ; 19 декабря 1981, Ереван, Армянская ССР, СССР) — польский футболист армянского происхождения, полузащитник.

Карьера игрока 
Геворгян в Польше играл в командах «Висла» Плоцк, «Ягеллония» Белосток и «Лодзь».

С 2003 года имеет польское гражданство. Выступал за молодёжные сборные Польши по футболу. В 2004 году провёл один матч за национальную сборную.

Достижения 
 Висла (Плоцк)
 Обладатель Кубка Польши: 2006
 Обладатель Суперкубка Польши: 2006

 Ягеллония
 Обладатель Кубка Польши: 2010

 Завиша
 Обладатель Кубка Польши: 2014
 'Обладатель Суперкубка Польши: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на сайте 90minut.pl
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Островец-Свентокшиски»
Игроки ФК «Завиша»